Чемпионаты Чили по шахматам проводятся с 1920 года Первоначально соревнования проводились с периодичностью раз в два года (иногда каждый год, иногда с перерывом в три года). Начиная с 1948 года, соревнования стали ежегодными (за несколькими исключениями: турниры не проводились в 1963, 1967, 1973 гг.).

Соревнования проводятся под эгидой Национальной шахматной федерацией Чили (FENACH). С 2004 по 2008 гг. проводились альтернативные чемпионаты страны, организованные Федерацией шахматного спорта Чили (FEDACH).

Лидеры по количеству побед в чемпионатах Чили — Р. Флорес (11) и М. Кастильо (9).

Хронологическая таблица

Примечания

Ссылки 
 Сайт Национальной шахматной федерации Чили
 Результаты национальных чемпионатов Чили

Чили
Шахматы
Шахматы в Чили